Ровни́ця () — назва кількох населених пунктів у Росії:
 Ровниця — сільце в Середкінській волості Псковського району Псковської області.
 Ровниця — сільце в Щукинській волості Пустошкинського району Псковської області.

Див. також 
 Ровниці — сільце в Плюсській волості Плюсського району Псковської області.
 Рівниця — напівфабрикат прядильного виробництва у вигляді слабо зсуканої нитки, що йде на виготовлення пряжі.